Pavel Kogane (en ) est un poète soviétique né le  à Kiev (Ukraine) et mort le  près de Novorossiisk.

Biographie 

À 4 ans, en 1922, Pavel et sa famille quittèrent Kiev pour aller s'installer à Moscou. Après avoir effectué ses études secondaires il entra à l' où après y avoir passé trois ans, il poursuivit ses études jusqu'en 1942 à l'Institut de littérature Maxime-Gorki.

Ensuite, par deux fois, il fit des randonnées sur les pistes d'Asie Centrale puis participa à une expédition géologique en Arménie pendant laquelle il apprit que la Seconde Guerre mondiale avait débuté. Il revint à Moscou et il essaya de s'engager dans l'armée mais fut réformé en raison de sa mauvaise santé et de sa myopie. Nullement découragé, il suivit comme volontaire les cours de l'école des interprètes militaires d'où il fut envoyé au front en cette qualité. En 1942, Pavel fut abattu alors qu'il conduisait un détachement de reconnaissance sous Novorossisk ; il avait .

De son vivant ses vers n'ont pas été publiés. Ils devinrent célèbres pendant la période de détente initiée par Nikita Khrouchtchev surtout avec la chanson populaire Brigantine qui fut écrite avec les paroles d'un de ses poèmes.

On peut lire deux poèmes : Orage écrit en 1936 et Fusée écrit en , traduits par Léon Robel dans le livre La Poésie russe, anthologie bilingue réunie et publiée en 1965 sous la direction d'Elsa Triolet aux éditions Seghers d'où est tirée une partie des renseignements qui figurent sur cette page.

Liens externes 
 

Naissance à Kiev
Décès en septembre 1942
Naissance en juillet 1918
Poète soviétique
Écrivain soviétique
Militaire soviétique mort lors de la Seconde Guerre mondiale
Décès à 24 ans